Ådalskyrkan kan syfta på:

Ådalskyrkan, Gnesta
Ådalskyrkan, Kramfors
Ådalskyrkan, Mörrum